Teuzzone steht für:

 Teuzzone (Zeno), Opernlibretto von Apostolo Zeno (1706)
 Teuzzone (Vivaldi), Oper von Antonio Vivaldi (1718)